Numele Vârgolici se poate referi la una din următoarele persoane:
 Simion Vârgolici  (1902-2002) - duhovnic
 Ștefan Vârgolici (1843-1897) - critic literar, traducător și publicist român, membru corespondent (1887) al Academiei Române
 Teodor Vârgolici (n. 1930) - critic literar român